Lunino () ist der Name folgender Orte in Russland:
 Lunino (Pensa), Siedlung städtischen Typs und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Pensa

 von Dörfern:
 Lunino (Kaliningrad, Baltijsk), im Rajon Baltijsk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Dargen, Kreis Fischhausen/Samland in Ostpreußen)
 Lunino (Kaliningrad, Gwardeisk), im Rajon Gwardeisk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Sanditten, Kreis Wehlau in Ostpreußen)
 Lunino (Kaliningrad, Neman), im Rajon Neman der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Lengwethen, 1938–1946 Hohensalzburg, Kreis Tilsit in Ostpreußen)
 [Lunino], untergegangener Ort im Rajon Gussew der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Blumberg, Kreis Gumbinnen in Ostpreußen)
 Lunino (Kursk), in der Oblast Kursk
 Lunino (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Lunino (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Lunino (Pskow), in der Oblast Pskow
 Lunino (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Lunino (Saratow), in der Oblast Saratow
 Lunino (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Lunino (Wologda), in der Oblast Wologda
 Lunino (Tula, Plawsk), im Rajon Plawsk der Oblast Tula
 Lunino (Tula, Tschern), im Rajon Tschern der Oblast Tula
 Lunino (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl